Pier steht für:
 Pier, Schiffsanlegestelle
 umgangssprachlich eine Seebrücke
 Pier 39, Bootsanlegestelle in San Francisco
 Santa Monica Pier, Endpunkt der Route 66 in Santa Monica, Kalifornien
 Palace Pier, Bauwerk in Toronto
Orte:
 Pier (Inden), Ortsteil der Gemeinde Inden, Kreis Düren
 Pier (Langerwehe), Ortsteil der Gemeinde Langerwehe, Kreis Düren

Pier ist der Familienname folgender Personen:
 Angelina Pier (* 1992), deutsche Taekwondoin
 Heinz Pier (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Jean-Paul Pier (1933–2016), luxemburgischer Mathematiker
 Matthias Pier (1882–1965), deutscher Chemiker 
 Natasha Saint-Pier (* 1981), kanadische Sängerin
 Roberto Suárez Pier (* 1995), spanischer Fußballspieler, siehe Róber

Siehe auch:
 San Pier
 Peer
 Pir